

Aerei 
 Breguet Atlantic – aereo da pattugliamento marittimo

Aziende 
 Atlantic – azienda italiana produttrice di giocattoli
 Atlantic Electric – ex azienda italiana di elettrodomestici e televisori

Compagnie aeree 
 Atlantic Airways – compagnia aerea statunitense delle Fær Øer 
 Atlantic Southeast Airlines – una compagnia aerea statunitense
 Virgin Atlantic Airways –  compagnia aerea britannica

Cinema 
 Atlantic – film del 1929 diretto da Ewald André Dupont

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Atlantic – comunità non incorporata della contea di Carteret, Carolina del Nord
 Atlantic – città della contea di Cass, Iowa
 Atlantic – census-designated place della contea di Crawford, Pennsylvania
 Atlantic – census-designated place della contea di Accomack, Virginia

Musica 
 Atlantic Records – etichetta discografica statunitense
 Atlantic – album dei Dufresne del 2006
 Atlantic – singolo dei Keane del 2006

Navi 
 SS Atlantic -  transatlantico britannico naufragato il 1º aprile 1873

Pagine correlate 
 Atlantico (disambigua)